Sakti kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sakti (ort i Indien), Chhattisgarh, Janjgir-Champa,

Indonesien 

 Desa Sakti, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Sakti, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar